Grand Prix Niemiec 1971 (oryg. Großer Preis von Deutschland) – 7. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1971, która odbyła się 1 sierpnia 1971, po raz 17. na torze Nürburgring.

33. Grand Prix Niemiec, 19. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Najszybsze okrążenie: Francois Cevert - 7:20.1

Niemcy
1971
1971 w Niemczech